Cargou sau cargobot este denumirea unei nave destinată transportului de mărfuri.
Cargo se poate referi la:

Filme
Cargo (film din 2006), un film regizat de Clive Gordon 
Cargo (film din 2009), un film SF elvețian regizat de Ivan Engler
Cargo (film din 2013), un film de scurtmetraj australian despre apocalipsa zombie 
Cargo 200 (film), un film thriller rusesc din 2007  regizat de  Aleksei Balabanov

Muzică
Cargo (album), un album din 1983 al formației australiene Men at Work
Cargo, o trupă românească de rock, fondată de chitaristul Adrian Bărar în 1985.

Oameni
Bobby Cargo (1868–1904), baseballist american 
David Cargo (1929–2013), avocat și politician american   

Locuri
Cargo, Cumbria, o localitate lângă Carlisle, Anglia
Cargo, New South Wales, un oraș rural în Australia  

Altele 
Cargo (produse cosmetice), o companie de produse cosmetice fondată de Hana Zalzal
Cargo, un personaj din Dragon Ball Z
Cargo 200 (nume de cod), nume de cod rusesc pentru victime de război transportate
Cargo Records